Безымя́нная — железнодорожная станция Приволжской железной дороги на линии Анисовка — Урбах. Расположена в селе Безымянное Энгельсского района Саратовской области. Станция неэлектрифицирована. Ближайшие станции — Лебедево и Титоренко.

История 
 Сооружена в 1894 году в результате строительства железной дороги линии Покровская Слобода — Уральск, Рязано-Уральской железной дороги.
 Название получила он находящегося поблизости хутора Безымянная лощина (хутор Гнездилов). Впоследствии станция приросла селом которое приобрело название Безымянное.

 Открытие движения последовало: с узкоколейной шириной колеи (колея 0,469 сажени или 1000 мм.) Покровско-Уральской линии (протяженностью около 396 верст) 25 октября (7 ноября) 1894 года.
 В 1905 году построены жилой дом для обслуживающего персонала станции, здание вокзала, водонапорная башня (пристройка к башне достроена в 30 х годах).
 В 1910-х годах ширина колеи узкоколейного пути 1000 мм была заменена на 1524 мм.
 По переписи 1897 года число дворов — 3,число жителей — 24.
 По периписи 1910 года число дворов — 3, число жителей — 27.
 По переписи 1926 года число домохозяйств-31, число жителей — 67.
 В начале XX века кратко упоминается в литературе — «Безымянная. (35 вер. отъ Покровской Слободы, въ Новоузенск. уездъ). Окрестности станціи населены нъмцами-колонистами, основавшими здъсь нъсколько хуторовъ. Грузы подвозятся къ станціи въ редкихъ случаяхъ и въ маломъ количествъ. Владельцы предпочитаютъ возить хлъбъ гужем въ Покровскую слободу для продажи на мъстномъ базаръ».
 В начальный этап операции по выселению немцев из Поволжья в сентябре 1941 года со станции было отправлено восемь эшелонов:

Всего: 8 эшелонов, 19703 человек из Лизандергейского (частично) и Куккусского (частично) кантонов АССР НП.

Деятельность 
 Продажа билетов на все пассажирские поезда;
 приём и выдача багажа;
 приём и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых пложадках станций;
 приём и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах общего пользования.

Дальнее следование по станции

Примечания

Ссылки 
 Где на карте
 РЖД
 Расположение

Станции Саратовского региона Приволжской железной дороги